Waxenberger ist Familienname von:
 Gaby Waxenberger (* 1956), deutsche Anglistin und Runologin
 Johannes Waxenberger (1915–2010), deutscher Priester und Theologe
Weitere Bedeutungen:
 Waxenberger oder Herren von Waxenberg, Inhaber der Herrschaft Waxenberg im 12. Jahrhundert

Siehe auch:
 Waxenberg